Felsberg (Duitsland)
Felsberg (Zwitserland)